Фели́ция (от ) — женская форма имени Феликс.

Женское имя 
 Фелиция Сицилийская (около 1078 — около 1102) — первая супруга короля Венгрии Кальмана I Книжника.
 Фелиция Доротея Хеманс (1793—1835) — английская поэтесса.
 Катарина Фелиция ван Рес (1831—1915) — нидерландская писательница, композитор и активистка-феминистка.
 Фелиция Блюменталь (1908—1991) — польская пианистка.
 Кортни Фелиция Файн (1977—2011) — американская актриса, сценарист, певица и автор песен.
 Кэтрин Фелиция Дэй (род. 1979) — американская актриса.
 Фелиция Харди (Чёрная кошка) — персонаж серий комиксов компании Marvel Comics.

Другое 
 (294) Фелиция — астероид.

См. также 
 Шкода Фелиция
 Путешествие Фелиции
 Филиция